

Religione
 Santa Croce – per le religioni cristiane, il legno su cui fu crocifisso Gesù

Geografia

Italia 
Comuni
 Santa Croce Camerina – comune del libero consorzio comunale di Ragusa
 Santa Croce del Sannio – comune della provincia di Benevento
 Santa Croce di Magliano – comune della provincia di Campobasso
 Santa Croce sull'Arno – comune della provincia di Pisa
 Frazioni
 Santa Croce – frazione di Boretto in provincia di Reggio Emilia
 Santa Croce – frazione di Castel San Giorgio in provincia di Salerno
 Santa Croce – frazione di Carpi in provincia di Modena
 Santa Croce – frazione di Cittareale in provincia di Rieti
 Santa Croce – frazione di San Pellegrino Terme in provincia di Bergamo
 Santa Croce – frazione di Sermide e Felonica in provincia di Mantova

 Santa Croce Bigolina – frazione di Cittadella in provincia di Padova
 Santa Croce Bigolina – frazione di Vicenza
 Santa Croce del Lago – frazione di Alpago in provincia di Belluno
 Santa Croce del Bleggio – frazione capoluogo di Bleggio Superiore in provincia di Trento

 Altro
 Santa Croce – quartiere di Trieste
 Santa Croce – quartiere di Reggio Emilia
 Santa Croce – uno dei sei sestieri di Venezia
 Santa Croce – quartiere di Bassano del Grappa in provincia di Vicenza
 Santa Croce – zona di Napoli
 Piazza Santa Croce – piazza di Firenze che dà il nome alla zona circostante

Slovenia
 Santa Croce di Aidussina – località del comune di Aidussina

Tradizioni 
 Santa Croce – festa religiosa e questua delle province di Piacenza e Pavia
 Santa Crus – tradizione popolare di Cerveno
 Festa di santa Croce di Carzano – festa religiosa di Monte Isola
 Festa di santa Croce – festa religiosa di Casteltermini

Altro
 Monte Santa Croce – monte dell'Appennino Ligure
 Monte Santa Croce – rilievo del vulcano Roccamonfina
 Porta Santa Croce – porta delle mura di Padova
 Ordine della Santa Croce – istituto religioso maschile cattolico
 Pontificia Università della Santa Croce – istituzione universitaria di studi ecclesiastici a Roma

Pagine correlate 
 Chiesa di Santa Croce
 Santacroce